Liekosaari kan syfta på: 
Liekosaari (ö i Härkäjärvi), ö i Sankt Michel,  (26 ha)
Liekosaari (ö i Rautavesi och Liekovesi), ö i Sastamala,  (42 ha)